Fāz-e Do-ye Andīsheh (persiska: فاز دو اندیشه, شهرک اندیشه) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Teheran, i den norra delen av landet,  km väster om huvudstaden Teheran. Fāz-e Do-ye Andīsheh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fāz-e Do-ye Andīsheh är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Terrängen runt Fāz-e Do-ye Andīsheh sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Dashteh,  meter över havet,  km nordost om Fāz-e Do-ye Andīsheh. Runt Fāz-e Do-ye Andīsheh är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Karaj,  km norr om Fāz-e Do-ye Andīsheh. Trakten runt Fāz-e Do-ye Andīsheh består i huvudsak av gräsmarker. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Teheran (provins)